{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (82201) - || 2001 HU36 || 29 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82202) - || 2001 HB37 || 29 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82203) - || 2001 HH38 || 30 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (82204) - || 2001 HL39 || 26 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82205) - || 2001 HW39 || 26 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82206) - || 2001 HY40 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82207) - || 2001 HH41 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82208) - || 2001 HP42 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82209) - || 2001 HA45 || 16 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82210) - || 2001 HH45 || 16 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82211) - || 2001 HG46 || 17 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82212) - || 2001 HZ46 || 18 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82213) - || 2001 HK49 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82214) - || 2001 HZ52 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82215) - || 2001 HE53 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82216) - || 2001 HL53 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82217) - || 2001 HU53 || 23 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82218) - || 2001 HW53 || 24 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82219) - || 2001 HA55 || 24 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82220) - || 2001 HH55 || 24 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82221) - || 2001 HO55 || 24 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82222) - || 2001 HV55 || 24 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82223) - || 2001 HN56 || 24 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82224) - || 2001 HC59 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82225) - || 2001 HO59 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82226) - || 2001 HD61 || 24 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82227) - || 2001 HS62 || 26 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82228) - || 2001 HU64 || 27 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82229) - || 2001 HW64 || 27 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82230) - || 2001 HL65 || 30 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82231) - || 2001 HO67 || 16 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82232) Heuberger || 2001 JU | 11 mei 2001 || Winterthur || M. Griesser
|-
| (82233) - || 2001 JF1 || 2 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82234) - || 2001 JT1 || 11 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82235) - || 2001 JE3 || 15 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82236) - || 2001 JF3 || 15 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82237) - || 2001 JF4 || 15 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82238) - || 2001 JN4 || 15 mei 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82239) - || 2001 JD5 || 15 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82240) - || 2001 JQ6 || 14 mei 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82241) - || 2001 JR6 || 14 mei 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82242) - || 2001 JO8 || 15 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82243) - || 2001 JN9 || 15 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82244) - || 2001 JO9 || 15 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82245) - || 2001 JM10 || 15 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82246) - || 2001 JP10 || 15 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82247) - || 2001 JR10 || 15 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82248) - || 2001 KM1 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82249) - || 2001 KO1 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82250) - || 2001 KW2 || 21 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82251) - || 2001 KZ3 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82252) - || 2001 KY4 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82253) - || 2001 KM6 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82254) - || 2001 KL7 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82255) - || 2001 KX7 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82256) - || 2001 KM8 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82257) - || 2001 KW8 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82258) - || 2001 KG10 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82259) - || 2001 KP10 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82260) - || 2001 KZ10 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82261) - || 2001 KZ12 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82262) - || 2001 KG13 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82263) - || 2001 KH13 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82264) - || 2001 KB14 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82265) - || 2001 KO14 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82266) - || 2001 KB15 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82267) - || 2001 KP15 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82268) - || 2001 KO16 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82269) - || 2001 KV16 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82270) - || 2001 KZ16 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82271) - || 2001 KL19 || 21 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82272) - || 2001 KV20 || 21 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82273) - || 2001 KG21 || 22 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82274) - || 2001 KJ22 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82275) - || 2001 KM22 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82276) - || 2001 KH23 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82277) - || 2001 KC24 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82278) - || 2001 KE25 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82279) - || 2001 KE26 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82280) - || 2001 KY26 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82281) - || 2001 KN27 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82282) - || 2001 KY28 || 21 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82283) - || 2001 KT29 || 21 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82284) - || 2001 KJ30 || 21 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82285) - || 2001 KS31 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82286) - || 2001 KE34 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82287) - || 2001 KM35 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82288) - || 2001 KV35 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82289) - || 2001 KW35 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82290) - || 2001 KL36 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82291) - || 2001 KB37 || 21 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82292) - || 2001 KE37 || 21 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82293) - || 2001 KJ38 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82294) - || 2001 KO38 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82295) - || 2001 KR39 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82296) - || 2001 KA40 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82297) - || 2001 KB40 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82298) - || 2001 KL40 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82299) - || 2001 KB43 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82300) - || 2001 KE43 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten